Лукоянов:

Топонимы 
 Лукоянов — город в Нижегородской области России.

Фамилия 
 Лукоянов, Александр Васильевич (1927—2003) — советский Герой Социалистического Труда.
 Лукоянов, Артём Владимирович (род. 1989) — российский хоккеист.
 Лукоянов, Игорь Владимирович (род. 1965) — советский и российский историк.
 Лукоянов, Михаил Николаевич (1892—1940) — советский партийный деятель.
 Лукоянов, Николай Юрьевич (род. 1969) — российский математик, академик РАН (2022).
 Лукоянов, Порфирий (1918—1941) — советский чувашский поэт и прозаик.
 Лукоянов, Фёдор Николаевич (1894—1947) — советский партийный деятель.

См. также 
 Лукьянов